Alstetten ist eine Namensvariante folgender Orte:

 Altstetten, Stadtteil von Zürich, bis 1934 eigenständige Gemeinde
 Altstätten, Gemeinde im Rheintal, Kanton St. Gallen

Siehe auch:
 Alstätten
 Altstetten (Begriffsklärung)